Jan Rogowicz – polski siatkarz i trener siatkówki
 Jan Antoni Rogowicz – polski polityk, przemysłowiec i inżynier chemik